
Termin 2B ima više značenja.
 Alfa-2B adrenergički receptor, GPCR receptor
 Transkripcioni faktor II B